Pseudofoenus är ett släkte av steklar. Pseudofoenus ingår i familjen bisteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bisteklar
Pseudofoenus